Adam Malczewski (1680–1754)
 Adam Jan Malczewski (1742–1804)